Улица Я́ня А́сара () — улица в ряде городов Латвии:

 Улица Яня Асара — улица в Айнажи
 Улица Яня Асара — улица в Елгаве
 Улица Яня Асара — улица в Лиепае
 Улица Яня Асара — улица в Риге